Johann Friedrich Olearius ist der Name folgender Personen:

* Johann Friedrich Olearius (Theologe, 1661) (1661–1689), deutscher Theologe
 Johann Friedrich Olearius (Rechtswissenschaftler) (1679–1726), deutscher Rechtswissenschaftler
 Johann Friedrich Olearius (Theologe, 1697) (1697–1750), deutscher Theologe
 Johann Friedrich August Olearius (1789–1861), deutscher Versicherungsunternehmer